Subko ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Iwanowitsch Subko (* 1974), russischer Fußballspieler 
 Hennadij Subko (* 1967), ukrainischer Politiker
 Ihar Subko (* 1999), weißrussischer Kurzstreckenläufer
 Ihor Zubko (* 1991), ukrainischer Fußballspieler 
 Olena Subko (auch Elena Subko; * 1953), ukrainische Ruderin 

Siehe auch:
 Zubko